Lecheros puede referirse a:
 El nombre común de la planta Euphorbia peplus.
 El nombre común de la planta Sonchus oleraceus.